

Здолбунів — місто, Рівненська область, Рівненський район, Здолбунівська міська громада
 Здолбунів — вузлова залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці
 Здолбунів-Південний — пасажирський залізничний  зупинний пункт Рівненської дирекції Львівської залізниці